Klopgeest, ook wel poltergeist genoemd
 Poltergeist (filmserie), een reeks van horrorfilms
 Poltergeist (2015), een remake van de gelijknamige film uit 1982
 Poltergeist: The Legacy, een televisieserie die uitgezonden werd van 1996 tot 1999
 Poltergeist (achtbaan), een stalen achtbaan in Six Flags Fiesta Texas